Швачко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Швачко Антон Олексійович ( 1992) — народний депутат України 9-го скликання (з 23 липня 2021 року).
 Швачко Світлана Олексіївна ( 1935) — академік Академії наук вищої школи України, доктор філологічних наук, професор
 Швачко Олексій Филимонович ( 1909) — кінорежисер.
 Швачко Тетяна Олексіївна ( 1936) — музикознавиця.
 Швачко Роман Олександрович (1975-2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища